Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Marc Rosset 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Jay Berger (primo turno)
 Andrés Gómez (campione)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Martín Jaite (semifinali)

 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Assente
 Jordi Arrese (primo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Madrid Tennis Grand Prix 1990